Esteparia puede referirse a:
El femenino de estepario, lo relativo a la estepa.
Uno de los nombres vulgares de los lepidópteros del género Victrix.
Águila esteparia.
Serranía esteparia, ecorregión de Perú.